Центрально-Азиатское Географическое Общество (ЦАГО) — первая в Центральной Азии общественная организация, образована 24 мая 2005 года группой единомышленников под руководством Григория Евсеева, считающих увеличение и распространение географических знаний в Казахстане и Центральной Азии приоритетным направлением своей деятельности. 

ЦАГО объединяет усилия казахстанских и зарубежных учёных, путешественников и всех заинтересованных организаций и частных лиц для создания условий развития географических знаний, проведения фундаментальных и прикладных исследований в науках имеющих отношение к географии, включая антропологию, археологию, астрономию, биологию, ботанику, экологию, физическую и экономическую географию, геологию, гидрогеологию, палеонтологию и зоологию, а также непосредственном участии в экспедициях, развитии туризма, альпинизма и путешествий, как на территории Казахстана, так и по всей Центральной Азии и всему миру. ЦАГО поддерживает спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, такими, как альпинизм, скалолазание, дайвинг и др. Центральный офис находится в Алматы, по ул. Макатаева, 137 БЦ "Парасат". ЦАГО сотрудничает со многими  географическими обществами мира.

Кадровые перестановки 
 С 27 декабря 2011 г. общим решения собрания Аблайхан Саматдин становится председателем правления Центрально Азиатского Географического Общества (ЦАГО) до 26 сентября 2016 года.
 С 1 октября 2016 года ЦАГО возглавляет  Президент Союза Компаний "Parasat Group" Аблайхан Саматдин.

Кругосветная экспедиция 

В настоящее время Центрально-Азиатское Географическое Общество завершило кругосветную морскую экспедицию на яхте производства французской компании Olivier Poncin. Яхту названа в честь известного казахского учёного и путешественника Чокан Валиханов. 
Старт экспедиции был намечен из города Актау. 

Эта кругосветная экспедиция была возаблена в 2011 году Центрально-Азиатским Географическим обществом и его руководителем Канатом Усекеновым при поддержке ведущих отечественных компаний - «KazEnergy», МангистауМунайГаз, Казахинстрах и посвящена 20-летию Независимости Республики Казахстан. Источник -  http://www.bnews.kz/ru/photonews/post/91809 

Идея проведения Первой Казахстанской кругосветной экспедиции принадлежит Евсееву Григорию.   В течение 2005 года он создал концепцию и определил цели самой экспедиции. В дальнейшем с группой единомышленников были определены маршрут и требования к оснащению яхты, а также был создан концепт отбора в экипаж яхты. Уникальность экспедиции заключается в том, что любой житель Казахстана мог принять участие в Кругосветном походе. После отбора проходящего в два этапа и обучения яхтенному делу в Таиланде были отобраны потенциальные участники экспедиции. Команду яхты возглавил капитан судна Александр Лавринов, который имеет более чем 30-летний опыт мореплавания. 

25 сентября 2007 года экспедиция стартовала из центра Евразийского континента и её путь идёт через морские границы большого количества государств. Данный проект наиболее конкретно и смело выразит новый образ Казахстана как морской державы и подчеркнёт его культурный, индустриальный и финансовый потенциал. За экспедицией следят многие местные и зарубежные СМИ.
В 2008 году в связи с мировым финансовым кризисом Кругосветная экспедиция была приостановлена. Яхта была оставлена на хранение на остраве Гваделупа. 
Возобновилась в 2011 году благодаря помощи байкера-кругосветчика Дмитрия Петрухина. 

27 июля 2012 года кругосветное путешествие завершилось там же, где и стартовало – в городе Актау.

Члены и команда ЦАГО 
Саматдин Аблайхан

Петрухин Дмитрий Иванович

Амансугуров Болат Кылышевич

Сабдалинов Жанат Джумабаевич

Проекты ЦАГО 

  газета Мегаполис
  Центр Азия
  газета Экспресс К
  газета Время
  Национальный олимпийский комитет
 Новости о финише
  финиш кругосветки

Примечания

Ссылки 
 http://tengrinews.kz/travel/zavershilas-pervaya-kazahstanskaya-krugosvetka-217845
 Официальный сайт ЦАГО

География Казахстана
Наука в Казахстане
Географические общества